Aarne Hytönen (1901-1972), architecte finlandais ;
 Juha-Pekka Hytönen (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace ;
  (né en 1963), artiste peintre ;
  (né en 1982), poète finlandais.